Открытый чемпионат Швеции 2008 — 61-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в шведском городе Бостад, и являющегося частью Тура ATP в рамках международной серии.

Турнир прошёл с 7 по 13 июля. Первой ракеткой одиночного турнира стал испанец Давид Феррер (№ 4 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Томми Робредо выигрывает свой 1й турнир на соревнованиях основного тура ассоциации в сезоне и 7й за карьеру.
 Томаш Бердых уступает свой 1й финал на соревнованиях мирового тура в сезоне и 4й за карьеру.

Парный разряд

Факты 
 Робин Сёдерлинг выигрывает свой дебютный титул на соревнованиях основного тура ассоциации.
 Йонас Бьоркман выигрывает свой 1й титул в сезоне и 51й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Швеции по теннису
 ATP Тур 2008
 Тур ATP 250
 Nordea Nordic Light Open 2008

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 
 

Швеция
Теннис
Июль 2008 года
2008
Международные спортивные соревнования в Бостаде